Егоря́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Егорян, Эдуард Шмавонович (1953—1999) — армянский политический деятель.
 Егорян, Яна Карапетовна (род. 1993) — российская фехтовальщица.